Daisuke Saito (Osaka, 29 de agosto de 1980) é um futebolista profissional japônes, meio campista, milita no Vegalta Sendai.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Vegalta Sendai